Дон може да се отнася за:
 Дон, река в Русия
 Дон (река в Англия), река в Англия
 Дон (река в Шотландия), река в Шотландия
 Дон (Италия), село в Италия, автономен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто.
 Дон (титла), „господин“, дворянска титла в Испания
 Доний (?-678), римски папа
 Група армии „Дон“, военно съединение на Вермахта по време на Втората световна война